Colditz – città tedesca della Germania
 Colditz – serie televisiva britannica del 1972
 Colditz – film TV britannico del 2005 in due parti

 Castello di Colditz – castello costruito nel 1158 e usato come campo di prigionia dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale